Берзе́ки (Барзагь) — убыхский аристократический род, верховные владетели Убыхии. Влиятельнейшее семейство на Кавказе XIX века.

Предания о происхождении рода 

Казым Берзег, потомок знаменитого рода, в своей работе «Политика Османской империи по отношению к черкесам после 1829 года. О знаменитых выходцах рода Берзеков на Кавказе и в Османской империи» раскрывает корни происхождения рода Берзек. Так, он записал со слов знатока истории рода Берзек Мустафы Невзата Псака предания о происхождении рода. Оно гласит, что около 1500 лет тому назад жили два княжеских семейства, которые сильно враждовали между собой. В конце концов, одно из этих семейств уничтожило всех мужчин другого. Остались одни немощные старцы и молодые женщины, одна из которых носила под сердцем ребенка. Победившая княжеская семья решила, что если у неё родится мальчик, умертвить и его. Действительно, у этой женщины родился сын, которого родственники роженицы выкрали и воспитывали в сеннике, вдали от чужих глаз. Так ему сохранили жизнь, а впоследствии дали имя Берзек. Убыхский язык мертвый, поэтому установить значение фамилии Берзек не представляется возможным. У него родились сыновья: Емин, Дегу, Бабук и Канбулат. Они и положили начало четырем линиям фамилии, каждая из которых имела свой родовой знак (тамгу).

История 

По историческим документам XIX века, род Берзек был известен на Западном Кавказе как одна из влиятельнейших владетельных дворянских фамилий. Фактически этот род управлял всей Убыхией, начиная с 20-х годов XIX в. и до изгнания убыхов в 1864 году в Османскую империю. В этом роду (по обычаю аталычества) были воспитаны многие владетельные князья и дворяне Абхазии, Джигетии, Абадзехии, Бесленея, Шапсугии, Натухая и Темиргоя. Род Берзек был также в тесных кровнородственных отношениях с феодальной знатью Абхазии и Черкесии.

В 1830-х род составлял более 400 семейств, каждое из которых владело 5-20 рабами. Род Берзек владел убыхскими аулами в долинах рек Сочи, Дагомыса, Шахе. Образовывали клан с шапсугским родом Шупако. Враждовали с абхазским родом князей Аублаа, владевших прибрежными землями в долине реки Сочи. Берзеки могли выставить в бою до 3 тысяч воинов. Как и вся убыхская знать, Берзеки вели широкую торговлю с Турцией. В обмен на свои товары (лес, кожа, мед, воск и так далее) и рабов они приобретали соль, ткани, посуду, оружие, металл, свинец и так далее. У убыхов из рода Берзек, лучше, чем у соседей, было организовано кустарное производство, в том числе изготовление вооружения, продукцией которого торговали на Западном Кавказе.

Вероятно, ветвью рода является абадзехская фамилия Берзеч (адыг — «Бэрзедж»). Также вероятно, что ныне проживающие в Абхазии носители фамилии Берзениа (Барзаниа) относятся также к этому роду.

Убыхи во главе с родом Берзеки в ходе 35-летней Кавказской войны в Закубанье и на Черноморском побережье Кавказа, в том числе и на территории Абхазии, провели совместно со свободными обществами абазин, абхазов и западных адыгов сотни боевых операций против царских войск. В них убыхи понесли значительные людские потери. Ощутимые потери нес и род Берзек. Хаджи Берзек-старший потерял в этой войне всех девятерых сыновей, а Керентух Берзек — двоих из четырех. По свидетельству очевидца, они нанесли сокрушительное поражение частям генерала Раевского в районе Сочи, который потерял только убитыми 600 солдат и офицеров. В течение одного 1846 года убыхи во главе с родом Берзек дали 88 боёв по всей Черноморской береговой линии.

В 1864 году после окончания Кавказской войны род Берзек был вынужден вместе со всем народом переселиться в Османскую империю. Здесь они принимали самое активное участие во всех значимых событиях турецкого общества. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. убыхи во главе с Хаджи Керентух Берзеком (тогда ему уже было 88 лет) успешно действовал и против своих старых противников по Кавказской войне — русских войск. Из рода Берзек вышло немало известных в турецких кругах высших государственных чиновников и генералов. Берзеки во дворе султанов всегда принимались официально, по протоколу. Они сотрудничали с султанами Абдул Азизом, Абдул Хамидом II (находились в родстве с ним), последующими правителями Турции, в том числе с Мустафой Кемалем в создании и укреплении новой Турецкой Республики из обломков старой империи, были министрами и членами правительства.

В настоящее время этот род в Турции насчитывает 130 человек. Они проживают в городах Анкара, Бурса, Дюздже, Измит, Стамбул и в селах округов Бандырма и Маньяс. Среди них сегодня известные в диаспоре писатели, историки, юристы, врачи, преподаватели, инженеры, экономисты, другие деятели многих сфер жизни Республики Турция.

Клятвенные обещания 
27 февраля 1842 года частью представителей рода Берзеков в форте имени Е.А.Головина перед русским командованием было дано клятвенное обещание, в котором они признали себя, на вечные времена, подданными Великого Государя Императора Николая Павловича Самодержца Всероссийского.
                                                 Клятвенное обещание. 
 Мы нижеподписавшиеся, племени Убыхского, жители ущелья Субашинского, князья: Шеулех-уко-Алицук-Берзек, Хапеш-уко-Эльбуз-Берзек, Шеулех-ухо-Эдик-Берзек и Шеулей-уко-Мату-Берзек клянемся перед Всемогущим Богом, Святым его пророком и Алкораном за нас самих, за наших подданных и крестьян, за всех детей и потомков наших, в том, что:
 1. Мы признаем себя, на вечные времена, подданными Великого Государя Императора Николай Павловича Самодержца Всероссийского;
 2. Клянемся Его Императорскому Величеству Великому Государю нашему быть верными и нелицемерными и повиноваться властям, которые нам будут установлены;
 3. Клянемся не участвовать ни в каких разбоях или хищничествах и не давать у себя пристанищам
 разбойникам и преступникам, кои будут преследуемы Русским правительством;
 4. В случае если непокорные горцы предприняли что-то против земель и крепостей, принадлежащих
 Великому Государю нашему, то клянемся не пропускать таких враждебных партий через наши земли и
 отражать их силой оружия, а если будем не в силах, то немедленно извещать обо всем Русское начальство;
 5. Русских пленных и беглых клянемся не покупать и не продавать и у себя не держать, но представлять
 русскому начальству, за что нам будет выдаваемо за каждого солдата по 10 руб. серебром;
 6. Для предохранения от внесения чумы, клянемся не принимать к себе судов, иначе как с ведома
 русского начальства, а если судно придет к нашим берегам тайно, то незамедлительно давать знать ближайшему русскому начальству;
 7. Для прекращения несогласий и обид, случающихся между нами и соседними подданными Государя
 Императора, не употреблять оружия и самоуправства, но обращаться для разбирательства к Русскому начальству;
 8. Для сношения с Русским начальством по собственным делам нашим, обязываемся избрать из среды
 себя, одного почетного человека, коего будем уважать и считать как главу своего народа;
 9. В обеспечении верности этой присяги мы обязываемся выдать в аманаты на воспитание по востребованию, мальчиков от 7 до 12 лет, самых 
 почетных и уважаемых родителей. Если кто из нас нарушит эту клятву то
 да постигнет того страшный гнев Бога, в сей и будущей жизни; да обратятся на главу его все несчастья; да
 восстанут против него братья его; родной сын да поднимет меч на главу его; все родные и соотечественники да
 чуждаются такого клятвопреступника и бегают от него, как от позора в подтверждение сей нашей клятвы
 целуем священные слова Алкорана и подписываемся.

Известные представители 
 Берзек, Хаджи Исмаил Догомуко
 Берзек, Хаджи Догомуко Керендуко
 Берзегов Нух Асланчериевич

Примечания

Источники 
 Ворошилов В. И. История убыхов. — Майкоп, 2006.
 Кишмахов, Магомет Хаджи-Бекирович. Убыхский род Берзек и его абхазо-адыгские родословные ветви. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Нальчик, 2004.
 Г. И. Филипсон. Воспоминания (с 1809 по 1847 год). — М.: Кучково поле, 2019, 446 с.

Ссылки 
 Берзеки аула Мутыхуасуа
 Убыхский род Берзек и его абхазо-адыгские родословные ветви
 Заметки о Черкесии №30. Князья убыхов Берзеки. YouTube

История Адыгеи
Убыхская аристократия